

Miejscowości na Białorusi 
 Lachowszczyzna – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie mińskim
 Lachowszczyzna – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim
 Lachowszczyzna – wieś w obwodzie mohylewskim, w rejonie czauskim
 Lachowszczyzna – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim